szynel
 Szynel – opowiadanie Nikołaja Gogola
 Szynel – radziecki film z 1926, ekranizacja opowiadania
 Szynel – radziecki film z 1959, ekranizacja opowiadania

Zobacz też 
 Płaszcz